Liga Narodów - organizacja międzynarodowa, której utworzenie zaproponował William Penn w swoim wydanym w 1693 dziele O obecnym i przyszłym pokoju w Europie. Jej podstawowymi zasadami miały być:
 suwerenna równość państw bez względu na ich rangę międzynarodową i potencjał
 prawo państw członkowskich do wzajemnego kontrolowania stanu przestrzegania wolności i praw obywatelskich. 

W dziele Penna po raz pierwszy pojawiają się w znaczeniu zbliżonym do dzisiejszego pojęcia Parlament Europejski (PE) i Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS). Każde państwo miało posiadać w PE jednego delegata pochodzącego z wyborów, przy czym szczegóły prawa wyborczego zależałyby od danego państwa. Parlament nie miał jednak funkcji ustawodawczej, a raczej rozjemczą - jego głównym zadaniem było pokojowe rozstrzyganie sporów między suwerenami. Penn, jako kwakr, nie dopuszczał w żadnym razie użycia przez Ligę siły.

Innymi organami głównymi miały być ETS oraz Rząd Europejski. Postulował także wyłonienie przez organy główne organów pomocniczych.

Zobacz też
 Liga antyturecka
 Organizacja Europejska
 Organizacja Republik Europejskich

Linki zewnętrzne
William Penn's plan for a league of nations: "An essay towards the present and future peace of Europe"

Wydarzenia 1693
Projekty organizacji międzynarodowych